Arston – białoruski DJ i producent muzyczny
 Arston – polskie wydawnictwo płytowe